Карти Клоу ( куро: ка:до) — чарівні карти, що використовуються у манзі і аніме Cardcaptor Sakura. Всього існує 53 (54) карти, у манзі фігурують 19 карт. Карти Клоу були створені могутнім магом Клоу Рідом. Після його смерті ці карти запечатали в Книзі Клоу. Карти представляють комбінацію східної і західної магії, що зосередженого на поняттях природних сил і елементів. Кожна Карта Клоу має свою власне уособлення, які виконують власні повноваження, які здебільшого зосереджуються навколо стихійної сили, або виконують специфічне завдання. Карти можуть приймати альтернативні форми. Іменуються залежно від призначення, наприклад The Storm, це означає, що дана карта може викликати шторм. На Картах Клоу написано зверху назва японською (китайською), а знизу англійською, а карті також зображено специфічні знаки, сонце або місяць, що символізують їхніх хранителів — Кербероса і Юе. Коли володаркою Карт Клоу стала Сакура Кіномото, вона трансформувала їх і відтоді вони стали називатися Картами Сакури, самі карти дещо змінили дизайн, хоча їхня суть залишилась незмінною.

Більшість карт спіймала Сакура, але такі карти як The Cloud, The Dash, The Dream, The Freeze, The Return, The Sand, The Storm і The Time спіймав Лі, причому карту The Cloud він подарував Сакурі, а The Sand йому подарувала сама Сакура. Карту The Maze спіймала Кахо Мідзукі, але потім віддала Сакурі. Після Останнього випробовування усі карти належать лише Сакурі.

Список карт наведено в англійському алфавітному порядку.

矢 The Arrow — Стріла 
Стріла — карта нападу, здатна створювати і стріляти безупинним потоком стріл. Стріли здатні проникати через бетон і сталеве загородження. Стріла випускає більшу кількість снарядів, ніж карта Пострілу, але повільніше.Видима форма карти Стріли — маленька, блакитноволоса дівчинка з луком.Спіймана в 1-му фільміПеретворена в 69 серії.

大 The Big — Велика 
Велика карта дозволяє людині чи зазначеному об'єктові рости в гігантських пропорціях.
Видима форма Великої карти нагадує дуже високу жінку, яка одягнена як середньовічна принцеса.Спіймана в 31 серії.Перетворена в 55 серії.

泡 The Bubbles — Піна 
Піна здатна створювати мильну піну з бульбашками, щоб мити речі. Клоу створював піну для того, щоб купати Кербероса і мити свої речі.Видима форма карти Піни — ширяючі рожеві бульки. На карті Піни зображена маленька русалка з довгими волоссям і з бульбашками в них.Спіймана між 1-м фільмом і 36 серією.Перетворена в 58 серії.

替 The Change — Обмін 
Карта Обміну здатна робити якісь зміни, наприклад, поміняти двох людей тілами. Цей обмін може відбуватися тільки один раз на день, і якщо зміна не буде скасована найближчим часом, то зміна стає постійною.Видима форма карти Обміну нагадує синього хамелеона.Спіймана в 32 серії.Перетворена в 53 серії.

雲 The Cloud — Хмара 
Карта Хмари створює завісу з хмар, закриваючи ними усе небо, може атакувати, створюючи потужні вихори.Видима форма Хмари нагадує маленького арлекіна з пишною хмароподібною зачіскою і з дорогоцінним каменем у виді хмаринки на лобі.

Спіймана в 39 серії.Перетворена в 69 серії.

創 The Create — Творення 
Карта Творення здатна здійснити будь-що написане на його видимій формі — порожній книзі. Утворені життєві форми можуть взаємодіяти з навколишнім середовищем, бути доброзичливими чи навпаки. Однак, її сила активна тільки вночі.Видима форма карти Творення — тонка коричнева книга з восьмикінечним зіркоподібним символом компасу на обкладинці.Спіймана в 31 серії.Перетворена в 2-й OVA.

闇 The Dark — Темрява 
Темрява здатна деформувати місце, створюючи морок, здатний ізолювати об'єкт і анулювати чарівні сили. Темрява може бути переможена тільки Світлом.Видима форма — жінка в королівському чорному одіянні з прямим чорним волоссям. На карті вона зображена, стискаючи півмісяць в одній руці, і зірку в іншій.Спіймана в 42 серії.
Перетворена в 69 серії.Сейю: Рей Сакума ()

駆 The Dash — Ривок 
Ривок здатний бігти на великих швидкостях на коротких дистанціях. Він може надавати цю здатність іншим.Видима форма Ривка — синя тварина, щось схоже на представників сімейства куницевих, але з довгими кролячими вухами.Спіймана в 30 серії.Перетворена в 53 серії.

夢 The Dream — Сновидіння 
Карта Сновидіння здатна показувати пророчі сни. Може дезактивуватися дією карти Часу.Одна з видимих форм карти Сновидінь — таємничий синій метелик. Інша форма — жінка, одягнена в довгу сукню й у складний головний убір, що закриває її очі, можливо вказуючи її статус як сліпого пророка, як грецького ясновидця Тіресіаса.Спіймана в 40 серії.Перетворена в 62 серії.

地 The Earthy — Земля 
Карта Землі здатна до значних руйнувань, створюючи землетруси й інші геологічні аномалії. Одна з чотирьох карт стихій і одна із наймогутніших карт. Однак, відповідно до китайського балансу п'яти елементів, вона вразлива перед Деревом.Видима форма Землі — гігантська змієподібне нагромадження грудок землі і каміння. У манзі вона з'являється як жінка, зображена на карті The Earthy.Спіймана в 45 серії.Перетворена в 69 серії. В манзі перетворена в 9 томі, коли Сакура залатала отвір, Еріолом у парку Пінгвінів.

消 The Erase — Стирання 
Карта Стирання може стирати будь-які об'єкти, включаючи людей, тварин та інші предмети, включаючи чарівні.Видима форма карти Стирання сіруватий туман або же проявляється у вигляді арлекіна в жовто-чорному клітчатому костюмі і полотнищем у руках.Спіймана в 17 серії.Перетворена в 52 серії.

闘 The Fight — Боротьба 
Боротьба — карта, що наділяє власнику здатністю до єдиноборств. У видимій формі ця карта шукає весь час все нових і нових супротивників для удосконалювання своєї майстерності.У її видимій формі, Боротьба нагадує дівчину з коротким волоссям до плечей і чотирма «кінськими хвостиками», двома довгими і двома короткими. Вона носить блакитний бойовий костюм з білими обробками і парою блакитно-білих чобіт до стегна.

Спіймана в 20 серії.Перетворена в 69 серії.

火 The Firey — Вогонь 
Карта Вогню — могутня атакуюча карта, що може підпалювати об'єкти і нападати, використовуючи вогняні кулі. The Firey — одна з карт, безпосередньо пов'язаних з Керберосом. Одна з чотирьох карт стихій і одна з наймогутніших карт. Однак, відповідно до китайського балансу п'яти елементів, вона вразлива перед Водою і Вітром
Видима форма карти Вогню нагадує хлопчика зі світлим волоссям до плечей, голим тулубом, і з витягнутими ельфійскими вухами. На голові в нього вогняна корона, він позбавлений ніг і парить на колоні полум'я, у нього великі жовтогарячі крила Фенікса.Спіймана в 35 серіїПеретворена в 48 серії

浮 The Float — Ширяюча 
Ширяюча карта може піднімати і переміщати об'єкти повітрям. Дуже зручна для плавного безшумного переміщення повітрям на невеликій висоті.Видима форма Ширяючої карти нагадує велику повітряну кулю з білими криламиСпіймана в 15 серіїПеретворена в 57 серії.

花 The Flower — Квітка 
Квітка може створювати різні види квітів чи створювати дощі з пелюсток.
Видима форма Квітки — молода леді в довгій рожевій сукні, зі спіральними кісками і квіткою в на лобі.Спіймана в 10 серії.Перетворена в 54 серії.

翔 The Fly — Літаюча 
Літаюча карта дозволяє цілеспрямовано літати, прилаштовуючи до магічних предметів крила: наприклад прилаштовуючи крила до кінця жезлу Сакури, чи ж створюючи крила безпосередньо до тіла Сакури.Літаюча карта нагадує гігантського блакитного птаха з довгою шиєю і коротким дзьобом.Спіймана в 1 серіїПеретворена в 51 серії.

凍 The Freeze — Заморожування 
Карта Заморожування здатна заморозити речі, випускати лід як зброю, і знижувати температуру обмеженої області.Видима форма карти Заморожування нагадує гігантську рибоподібну істоту з льоду.Спіймана в 33 серіїПеретворена в 60 серії.

灯 The Glow — Сяйво 
Сяйво — одна з найбезпечніших карт, оскільки її єдина здатність — створювати сотні маленьких сяючих куль, які нагадують світляків. Карта Сяйва розкидає ці зелені кульки, які починають ширяти в повітрі, ніби пелюстки квітів чи листя на вітру.
Видима форма карти нагадує крихітну фею.Спіймана в 18 серіїПеретворена в 67 серії.

希望 The Hope — Надія 
Карта Надії — результат злиття Карти Порожнечі і Неназваної карти. Карта Надії існує тільки як Карта Сакури. Наприкінці другого кінофільму, коли Карта Надії була запечатана, все повернулося на свої місця.На карті зображена дівчинка з довгими волоссям і крилами. Вона обіймає крилате серце, зображене на Неназваній карті.Спіймана в другому повнометражному фільмі.

幻 The Illusion — Ілюзія 
Ілюзія — агресивна карта (причини цього поводження невідомі), здатна створювати ілюзії, які ґрунтуються на тому, що глядач очікує побачити чи хоче побачити. Це означає, що кожна людина буде бачити дещо, що відрізняється від бачень інших людей, якщо тільки вони не всі думають про одне й теж саме одночасно. Зазвичай Ілюзія набуває подоби того, що людина більше за все боїться чи приймає образ того, про що людина останнім часом наполегливо думала.Між прийняттям форм нагадує візерунки калейдоскопу.Спіймана в 6 серії.Перетворена в 66 серії.

跳 The Jump — Стрибуча 
Стрибуча карта дозволяє власнику стрибати на далекі відстані і на значну висоту і безпечно при цьому приземляться. Викликана карта з'являється як пара крилець на взутті Сакури.Видима форма карти нагадує дивного рожевого пухнатого звіра з довгими вухами і злим оскалом, що видає дивні звуки.Спіймана в 5 серіїПеретворена в 51-ї серії

秤 The Libra — Терези 
Карта Терезів здатна визначити чи говорить правду людина чи ні.На карті зображені терези c символами сонця, місяця і крил.Спіймана між 1 фільмом і 36 серієюПеретворена в 53 серії.

光 The Light — Світло 
Світло здатне освітити всієї навколо, також здатна перетворити ніч у день. Безпосередньо підлягає хоронителям карт.Видима форма — жінка в королівському світлому одягу з хвилястим світлим волоссям. На карті вона зображена, стискаючи сонце в одній руці, і хмару в іншій.Спіймана в 42 серіїПеретворена в 69 серії.Сейю: Рей Сакума ()

小 The Little — Маленька 
Маленька карта здатна зменшувати об’єкти, торкнувшись їх; також зменшує магічні сили.Видима форма нагадує крихітного жовтого ельфа.Спіймана в 24 серії.Перетворена в 55 серії.

錠 The Lock — Замóк 
Замóк здатний замкнути що-небудь (двері, замки, і т. д.), запобігаючи їхньому відмиканню звичайними засобами. Замóк може блокувати кімнати, огороджуючи усі виходи так, що вони не можуть бути пронизані чи зруйновані. Замóк може активно захищати себе, створюючи шторм психокінетичної енергії, щоб відігнати загрозу.Видима форма Замка — маленький зелено-жовтий замóк з крильцями.Спіймана в 38 серіїПеретворена в 53 серії.

輪 The Loop — Петля 
Петля здатна деформувати просторово-часовий континуум. Наприклад з'єднати воєдино два кінця однієї вулиці, у такий спосіб людина перетинаючи площу дії карти, попадає миттєво в інше місце.Петля — кільце зі стрічки, червоної з однієї стороні і жовтої з іншої. Вона часто зображується так, що нагадує символ нескінченності (∞).Спіймана в 21 серіїПеретворена в 53 серії.

迷 The Maze — Лабіринт 
Лабіринт здатен створювати в реальному світі вимір, що містить гігантські лабіринти. На відміну від звичайних лабіринтів, що існують у трьох вимірах, шляхи, створені лабіринтом, викривлені у чотирьох і більше вимірах, дозволяючи людям йти догори дригом, сходи, що у дійсності не можуть існувати, і взагалі можна загубитися у світі, в якому немає законів перспективи. Лабіринт також запобігає будь-якому виду «обману», піднімаючи стіни, щоб зупинити людей від сходження ними і, відновлюючи стіни, пошкоджені людьми, що пробують прорватися. Лабіринт не може бути захоплений зсередини.Спіймана в 26 серії.Перетворена в 66 серії.

鏡 The Mirror — Дзеркало 
Дзеркало здатне копіювати людей подібно їхньому відображенню в дзеркалі і, буквально, стати тією людиною. Дзеркало здатне відбивати магічну силу. Дзеркало — одна з найкорисніших карт Сакури, оскільки Сакура може «клонувати» себе, щоб знаходиться в двох місцях одразу.Видима форма Дзеркала нагадує гарну зеленоволосу дівчинку в довгому кімоно і з дзеркалом у руках. Після 61 серії в Дзеркала з'явилася салатова стрічка у волоссі.Спіймана в 25 серіїПеретворена в 61 серіїСейю: Сакура Танґе ()

霧 The Mist — Туман 
Туман здатний роз'їдати будь-який матеріал. Також може бути використана для димової завіси.Видима форма Тумана — зелений туман. На карті зображена жінка, що медитує.Спіймана в 14 серії.Перетворена в 61 серії.

移 The Move — Рух 
Карта Руху може миттєво телепортувати невеликі неживі об'єкти на невеликі відстані.Видима форма нагадує пару крил, прикріплених нитками до дорогоцінної чаші.Спіймана в 19 серії.Перетворена в 2 OVA.

♥ Неназвана карта 
Ця карта — несподіване творіння Сакури, породжена від сльозинки і хвилі чарівної енергії, що виникла з емоцій Сакури. Вона було створена, коли Сакура думала про Шяорана після того як довідалася, що він збирається повернутися до Гонконґу. В другому фільмі Сакура пожертвувала цією картою, щоб перетворити карту Порожнечі
Неназвана карта зображує короноване серце з крилами.
Створена в 70 серії
Перетворена в 2 фільмі.

無 The Nothing — Порожнеча 
Була створена для балансу сил всіх інших карт, у випадку якщо вони вийдуть з-під контролю. Сила карти складається зі згустків негативної енергії. Карта може знищити будь-який об'єкт, атакуючи його сферами негативної енергії.Видима форма карти Порожнечі — дівчинка в довгій сукні з довгим волоссям і крилами в ньому.Спіймана в другому повнометражному фільмі.Сейю: Маая Сакамото ()

力 The Power — Сила 
Карта Сили здатна наділяти її власника неймовірною фізичною силою, у такий спосіб власник такої сили може підіймати об'єкти, вагою в кілька тон.Видима форма карти Сили — маленька дівчинка в рожевій сукні без рукавів з довгим волоссям, заплетеними в «кінські хвостики».Спіймана в 13 серіїПеретворена в 52 серії.

雨 The Rain — Дощ 
Карта Дощу здатна керувати дощем, створюючи маленькі дощі чи могутні зливи. Також може створювати веселку. Може сприяти активному росту рослин.Видима форма Карти Дощу нагадує маленького арлекіна з дорогоцінним каменем у вигляді краплі в лобі.Спіймана в 4 серіїПеретворена в 69 серії.

戻 The Return — Повернення 
Карта Повернення дозволяє його користувачу бути свідком подій минулого як примарний спостерігач. Повернення захищає його користувача від виявлення, хоча могутні маги можуть його знайти.Видима форма карти Повернення нагадує смерч темного туману. На карті зображена жінка з циферблатом від годинника.Спіймана в 27 серії.Перетворена в 68 серії.

砂 The Sand — Пісок 
Карта Піску здатна створити пісок і переміщати його, створюючи завихрення.
Видима форма Піску — потік піску, що переміщається як змія. На карті зображена жінка, одягнена в східний одяг.Спіймана в 41 серії.Перетворена в 53 серії.

影 The Shadow — Тінь 
Тінь — таємнича карта, здатна керувати тінями. Вона може зібрати тіні від людей чи речей, тим самим, збільшуючи свою власну міць, але ці тіні зникають, якщо їх піддати яскравому освітленню.Тінь нагадує фігуру в чорному плащі і каптурі, нагадуючи таких вигаданих персонажів як Дементори і Примари Кільця.Спіймана в 2 серії.Перетворена в 59 серії.

盾 The Shield — Щит 
Щит — одна з найчастіше використовуваних карт Сакури, здатна створювати захисне поле навколо об'єкта, непроникне для фізичного і чарівного вторгнення чи впливу.При охороні об'єкта Щит виявляється як синьо-біла сфера чи купол. На карті зображений крило-щит з червоним дорогоцінним каменем посередині.Спіймана в 11 серіїПеретворена в 58 серії.

撃 The Shot — Постріл 
Постріл — одна з найнебезпечніших карт. Може тривалий час атакувати променями енергії обраний об'єкт, практично не промахуючись.При нападі, Постріл з'являється як рухомий потік енергії. Його видима форма — дівчинка з полум'яними червоними і жовтими волоссям і великими рожевими очима.Спіймана в 28 серіїПеретворена в 69 серії.

静 The Silent — Тиша 
Тиша — таємнича карта, що уникає голосних шумів. Здатна анулювати усі форми звуку, може переміщати джерела шуму на невеликі відстані.Видима форма Тиші — висока струнка жінка, що носить довгу чорно-синю сукню з високим коміром. У неї довге пряме синє волосся і дорогоцінний камінь із крилами кажана у лобі. Вона приставила вказівний палець до вуст, закликаючи дотримуватись тиші.Спіймана в 7 серіїПеретворена в 69 серії.

眠 The Sleep — Сон 
Карта Сну здатний присипляти людей, чи то одну людину чи то цілу юрбу.Сон нагадує крихітну фею з зіркою у лобі і з маленькою чарівною паличкою, який вона розсіює присипляючий пилок.Спіймана в 22 серіїПеретворена в 56 серії.

雪 The Snow — Сніг 
Карта Снігу здатна створювати снігопад у будь-яку погоду. Карта дуже агресивна: зазвичай нападає у формі сніжної бурі. Однак вона набагато слабша за карту Вогню.Видима форма карти Снігу нагадує Снігову Жінку (Юкі-онна). Вона носить синьо-біле кімоно із синім намистом з бурульок і дорогоцінним каменем у лобі.Спіймана в 36 серіїПеретворена в 68 серії.

歌 The Song — Пісня 
Карта Пісні може співати, копіюючи голос, що їй сподобався. Дуже сором'язлива і легко лякається.Видима форма Пісні нагадує дівчинку, що носить синьо-лавандову сукню і лавандовий головний убір. Головний убір нагадує скрипковий ключ, і сукня нагадує струнний інструмент.Спіймана в 23 серії.Перетворена в 49 серії.Сейю: Джюнко Івао ()

嵐 The Storm — Шторм 
Шторм — могутня й агресивна карта, здатна викликати зливи і торнадо, що нападають на супротивника і зв'язувати його.Шторм з'являється як молодий ельф з кучерявими волоссям до плечей і зі збруєю.Спіймана в 15 серіїПеретворена в 69 серії.

甘 The Sweet — Солодощі 
Карта Солодощів здатна перетворити об'єкти в кондитерські вироби чи змушувати інші харчові продукти стати солодкими на смак. Ця Карта не може терпіти солі.Видима форма карти Насолод — маленька фея з африканською зачіскою і жовтою сукнею з пишною спідницею, тримає паличку.Спіймана в 29 серіїПеретворена в 53 серії.

剣 The Sword — Меч 
Карта Меча здатна простромлювати що-небудь, руйнувати бар'єри, включаючи магічні; також може надавати власнику навичок фехтувальника, однак при цьому може заволодіти свідомістю людини, якщо в неї немає магічних сил.Хоча карта Меча має свою власну форму — у вигляді європейської рапіри з крилатим ефесом, прикрашеним дорогоцінним каменем, Сакура використовує його, щоб перетворити свій жезл у довгий клинок.Спіймана в 9 серіїПеретворена в 51 серії.

抜 The Through — Наскрізна 
Наскрізна карта наділяє користувача можливістю проходити через тверді об'єкти і стіни.На карті зображена жінка, що перестрибує через диск.Спіймана між 1 фільмом і 36 серієюПеретворена в 69 серії.

雷 The Thunder — Грім 
Грім — атакуюча карта, здатна створювати грім і блискавку.У його видимій формі, Грім нагадує великого тигра із синьо-білої електричної енергії.Спіймана в 8 серіїПеретворена в 67 серії.

時 The Time — Час 
Карта Часу — одна з наймогутніших карт, здатна впливати на хід часу: прискорювати, сповільнювати, зупиняти, і навіть повертати часу на цілий день. Необхідна велика кількість магічної сили, щоб активізувати її.Видима форма карта Часу — старий з довгою бородою в плащі і з великими пісочним годинником.Спіймана в 12 серії
Перетворена в 64 серії.

双 The Twin — Близнюки 
Карта Близнюків — агресивна карта, здатна робити дублікати об'єктів, включаючи людей.Видима форма Карти Близнюків — дві жовті маленькі дитини з рожевим і блакитним чубчиками і довгими костюмами з довгими рукавами, як у блазнів.Спіймана в 43 серіїПеретворена в 69 серії.

声 The Voice — Голос 
Карта Голосу здатна вкрасти голос, що їй сподобався, при цьому людина цілком позбавляється можливості видавати голосові звуки.Видима форма Голосу — дівчинка з довгими вухами і довгим хвилястим волоссям.Спіймана в 37 серії.Перетворена в 53 серії.

水 The Watery — Вода 
Водяна карта — одна з чотирьох карт стихій і одна із самих могутніх карт. Здатна керувати водою і створювати вир.Вода нагадує синю русалку з перетинчастими пальцями і великими ельфійськими вухами.Спіймана в 3 серіїПеретворена в 63 серії.

波 The Wave — Хвиля 
Хвиля здатна створювати припливні і відпливні хвилі, також створювати гігантські цунамі.На карти Хвилі зображений потік води.Спіймана між 1 фільмом і 36 серією.Перетворена в 53 серії.

風 The Windy — Вітер 
Вітряна карта — одна з чотирьох карт стихій і одна з наймогутніших карт. Здатна керувати вітрами і створювати могутні вихори. За її допомогою інші карти можуть зв'язуватися один з одним.Вітер нагадує жовту жінку з довгими волоссям з крилами.Спіймана в 1 серії.Перетворена в 53 серії.

樹 The Wood — Дерево 
Карта Дерева здатна створювати дерева, гілки, галуззя і виноградні лози.
Карта Дерева нагадує маленьку жовто-зелену дріаду з довгими зеленими листяним волоссям з виноградних лоз і діадемою, зробленої з листя.Спіймана в 4 серіїПеретворена в 67 серії.

Основним моментом історії є карти, які є одними з найпопулярніших атрибутів та інструментів у магії. Основне призначення — пророкування майбутнього. Вони були створені давньоєгипетськими жерцями, які створили два види карт: Верхнього Аркану і Нижнього Аркану. 22 карти Верхнього Аркану стали пізніше іменуватися картами Таро, а 54 карти Нижнього Аркана були поширені циганами в Європі у вигляді звичайних гральних карт чи карт для ворожіння. Тому Карт Клоу, як і Карт Сакури, саме 54 штуки. А зображення на картах асоціюється з деякими моментами сюжету: карту «Вежа» уособлює Токійська вежа, карту «Зірка» усі символи зірок, що зустрічаються і, зокрема, сама Сакура, символом якої є зірка; карту «Місяць» уособлює Кахо Мідзукі, Юе (Юкіто), Рубі Мун (Накуру) та храм Цукіміні; карту «Сонце» уособлює Клоу Рід, Керберос, Еріол та Спінель Сан; карту «Колісниця» уособлюють леви Керберос і Спінель; карта «Самітник» схожа на карту The Time і т. д.На карті The Thunder зображений «громовий звір» демон Райджю з японських казок, що створений з блискавки, і під час грози і стрибає з дерева на дерево і дряпає їх.

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Офіційний американський сайт – Nelvana Cardcaptors website 
Списки персонажів аніме та манґи
Cardcaptor Sakura